Krasser ist der Familienname folgender Personen:

 Fridolin Krasser (1863–1922), österreichischer Paläobotaniker
 Friedrich Krasser (1818–1893), siebenbürgischer Dichter 
 Hannes Krasser (1921–2018), österreichischer Politiker (ÖVP) und Stadtrat in Wien

 Peter Krasser (* 1952), österreichischer Unternehmer, Begründer und Leiter einer gemeinnützigen Hilfsorganisation
 Robert Krasser (1882–1958), österreichischer Pädagoge und Politiker (CS)

Siehe auch:
 Grasser